Трифонов, Трифоновски, фамилно име производно на собственото мъжко име Трифон, по името на основателя на рода. Среща се по-често в България, Северна Македония и Русия.

Личности с такова родово име

Трифонов 
 Георги Трифонов, няколко души с това име
 Едуард Трифонов (р. 1937), изтъкнат израелски молекулярен биофизик, роден в Русия
 Емил Трифонов (Кембълът) (1964-2007), български телевизионен и радиоводещ
 Ивайло Трифонов (р. 1941), български политик
 Иван Трифонов (1893-?), български военен и революционер, костурски войвода
 Олег Трифонов (р. 1969), руски актьор
 Румен Трифонов (р. 1985), български футболист, ляв полузащитник
 Слави Трифонов (р. 1966), български певец, телевизионен водещ и продуцент
 Станимир Трифонов (р. 1958), български режисьор
 Трифон Трифонов, няколко души с това име
 Филип Трифонов (р. 1947), български филмов и театрален актьор
 Юрдан Трифонов (1864-1949), български филолог, литературен историк и историк

Трифоновски 
 Тома Трифоновски (1939-2010), български художник, живописец

Български фамилни имена